Дми́триев (Дми́триева) — русская фамилия, образованная от имени Дмитрий, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 74-е место.

Известные носители

А 
 Дмитриев, Адам Мартынович (1902—1936) — русский советский писатель.
 
 
 
 
 
 Дмитриев, Аристарх Иванович (1940—2019) — советский и российский писатель, журналист, переводчик.
 Дмитриев, Артём (род. 1988) — эстонский футболист.

Б

В 
 
 
 Дмитриев, Валериан Иванович (1880 — 1965) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер. 
 Дмитриев, Викентий Дмитриевич (род. 1930) — советский и белорусский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР.
 
 
 Дмитриев, Всеволод Александрович (1889—1919) — российский искусствовед, художественный критик.
 Дмитриев, Вячеслав Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.

Г 
 Дмитриев, Гавриил Михайлович (род. 1948) — советский борец вольного стиля.
 
 
 Дмитриев, Герберт Леонидович (1935—1994) — советский актёр.

Д 
 Дмитриев, Денис Сергеевич (род. 1986) — российский трековый велогонщик.

Е 
 Дмитриев, Евгений Иванович (род. 1947) — советский партийный деятель и промышленник, 1-й секретарь Черновицкого обкома КПУ.

И 
 
 
 Игнатий Дмитриевич Дмитриев (псевд. Иннакей Дмитриев-Кельда; 1902—1994) — удмуртский писатель, лингвист, педагог.
 Ионафан (Дмитриев) (в миру Иван; 1816—1891) — игумен ставропигиального Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря РПЦ.
 Дмитриев, Иосиф Александрович (1947—2018) — чувашский театральный режиссёр и актёр, педагог, драматург, поэт и переводчик.

К 
 Дмитриев, Калина Васильевич (1930—2013) — советский хозяйственный деятель, председатель колхоза «Рассвет» Корочанского района Белгородской области.
 Дмитриев, Кирилл Александрович (род. 1975) — топ-менеджер.
 Дмитриев, Константин Георгиевич (1889—1973) — советский инженер-контр-адмирал.
 Дмитриев, Кузьма Иванович (1863—1913) — русский учитель, краевед, этнограф.

Л 
 Дмитриев, Лев Александрович (1921—1993) — советский литературовед, исследователь древнерусской литературы.

М 
 
 Дмитриев, Мефодий Александрович — начальник комбината «Востсибуголь», Иркутская область, Герой Социалистического Труда.

Н

О

П 
 
 Дмитриев, Парамон (1883—1958) — бурятский народный сказитель.

Р 
 Дмитриев, Роман Михайлович (1949—2010) — борец вольным стилем, политик.

С 
 Дмитриев, Савелий Тимофеевич (1909—1950) — террорист в СССР.
 Севастьян Дмитриев (1629—1676) — иконописец-знаменщик.
 Дмитриев, Семён Васильевич (1834—1893) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 
 Дмитриев, Степан Николаевич (1878—1921) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, контр-адмирал.

Т 
 Дмитриев, Тимофей Павлович (1893—1963) — учитель, солдат царской армии, писатель.

Ф 
 Дмитриев, Феодор (в схиме Феоктист; ум. 1863) — схимонах ставропигиального Валаамского монастыря РПЦ.

Э, Ю

Я 
 
 Дмитриев, Ярослав (род. 1988) — российский футболист.



Составные фамилии 
 Дмитриев-Байцуров, Николай Григорьевич (1848—?) — начальник Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов, генерал-лейтенант.
 Дмитриев-Кавказский, Лев Евграфович (1849—1916) — гравёр на меди, рисовальщик, офортист.
 
 Дмитриев-Оренбургский, Николай Дмитриевич (1837—1898) — русский жанровый и батальный живописец, график.
 Дмитриев-Свечин, Николай Дмитриевич (1824 — ок. 1865) — российский музыкант; скрипач-виртуоз.
 Кара-Дмитриев, Дмитрий Лазаревич (1888—1972) — советский актёр.
 Радко-Дмитриев, Радко Дмитриевич (1859—1918) — болгарский и русский генерал.
 Чебышёв-Дмитриев, Александр Павлович (1834—1877) — русский правовед, профессор, издатель, публицист.
 Чебышёва-Дмитриева, Евгения Александровна (1859—1923) — русская общественная деятельница, писательница.

Топоним 
 Дмитриев — город в России, административный центр Дмитриевского района Курской области.

См. также 
 
 Дмитриевы-Мамоновы
 «Инженер-механик Дмитриев» — эскадренный миноносец Российского императорского флота
 Имени Дмитриева — деревня в городском округе Клин Московской области

Примечания